Лас-Росас-де-Вальдеарройо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 57,4 км². Население — 271 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии